Wangdu peut faire référence à:
 Xian de Wangdu, district administratif de la province du Hebei en Chine

 Wangdu, Wangdü ou Wangdi  : mot tibétain signifiant puissance de « rassemblement, convocation » ou « magnétisant » que l'on trouve dans des noms de personnalités tibétaines :
 Wangdu (militant), ancien moine tibétain prisonnier politique
 Tshering Wangdu, né en 1970 à Kalimpong en Inde, danseur, chanteur, musicien et compositeur tibétain.
 Wangdui, acteur tibétain, interprétant Jampa dans le film de propagande Nongnu
 Tashi Wangdi (1947-), homme politique tibétain.
 Tashi Wangdu (1972-), homme politique tibétain.
 Wangdue Dorjee (1919-), homme politique tibétain.

Références 

Prénom tibétain